Blaustein – città tedesca
 Jeremy Blaustein – traduttore statunitense
 Maddie Blaustein – doppiatrice statunitense